

Persone
 Enrico Frassi (1836-1903) – geografo italiano
 Francesco Frassi (1979) – direttore sportivo italiano
 Pietro Frassi (prima del 1716-1778 circa) – pittore italiano

Altro
 Colle dei Frassi – rilievo degli Appennini centrali nella provincia di Rieti, Lazio